Błazen, inaczej: trefniś
 Trefniś (serial animowany)

Zobacz też